VXC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Vila Cabral, Lichinga, Mozambico